Сантијаго Сучилкитонго има више значења:

 Општина Сантијаго Сучилкитонго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Сучилкитонго (Сантијаго Сучилкитонго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику